Rádio Rural (Caicó) — emissora de rádio brasileira de Caicó, Rio Grande do Norte
 Rádio Rural (Guarabira) — emissora de rádio brasileira de Guarabira, Paraíba
 Rádio Rural (Porto Alegre) — emissora de rádio brasileira de Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Rural